Termenul „Scatiu” se poate referi la:

 Scatiu (Carduelis spinus), o pasăre de talie mică din familia sticleților
 „Tănase Scatiu” un roman al lui Duiliu Zamfirescu